Альмеди́нген (Almedingen) — дворянский род швейцарского происхождения.

Представители 
 Алексей Александрович Альмединген (1794 — 3 апреля 1849) — коллежский советник, переселившийся в Россию «воспитанник и близкий родственник графа Священной Римской Империи». Вступил в службу в 1808 в канцелярию горного начальника Олонецких, Петербургских и Кронштадтских заводов в чине унтер-шталмейстера 3-го класса. С 1819 в Твери, в Департаменте разных податей и сборов, советник управляющего Тверской казенной палаты по отделению питейных сборов. Награждён орденами Святой Анны 3 степени, Святого Владимира 4 степени, Святого Станислава 3 степени. По ходатайству Алексея Александровича Альмедингена род внесен в 1838 году в 3-ю часть дворянской родословной книги Тверской губернии. Был дважды женат; от первого брака с Марией Христиановной Крейтер имел двух сыновей и дочь. Похоронен в Желтиковом монастыре Тверского уезда.
 Николай Алексеевич Альмединген (6 ноября 1827 — ?) — его старший сын, губернский секретарь, выйдя в отставку, занялся предпринимательской деятельностью: организовал переплётную мастерскую, затем парфюмерную фабрику, но разорился. Занимался сельским хозяйством. Автор книг: «Руководство к практическому сельскому хозяйству вольнонаемным трудом» (СПБ, 1863) и «Сельское хозяйство Саратовской губернии. По вопросу об истреблении вредных насекомых в садах» (Саратов, 1871). Был женат на Софии Константиновне, имел десятерых детей, из которых трое — Екатерина, Алексей и Александр известны как издатели и литераторы.
 Екатерина Алексеевна Альмединген (в замужестве Сысоева) (13 октября 1829 — 4 декабря 1893) — сестра Николая Алексеевича, с 1880 издатель и редактор педагогического журнала «Воспитание и обучение». С 1882 издавала также выделившийся из него журнал для юношества «Родник». Переводила с английского, немецкого и французского языков, печатала свои очерки и рассказы в журналах, автор книг: «Очерки и рассказы (для юношества)» (Санкт-ПетербСанкт-Петербург, 1877), «История маленькой девочки» (Санкт-Петербург, 1879), «Жизнь Гарриет Бичер-Стоу» (Санкт-Петербург, 1892). Привлекла к участию в редактировании своих журналов племянника, Алексея Николаевича Альмедингена, который с 8-ми лет воспитывался в её бездетной семье. Похоронена на Волковском православном кладбище в Санкт-Петербурге.
 Альмединген, Елизавета Николаевна (1853—1887)
 Алексей Николаевич Альмединген (25 февраля 1855, с. Великорецкое Вятской губ. — 30 ноября 1906, Царское Село под Санкт-Петербургом) — генерал-майор, издатель. С 1863 учился в частной немецкой школе в Твери, затем в Тверской классической гимназии, по окончании которой поступил в Константиновское юнкерское училище в Санкт-Петербурге (1873). С 1875 служил офицером в Кронштадте, затем в школе для донских казаков в Санкт-Петербурге, после чего 27 лет (до октября 1906) — в Главном артиллерийском управлении (ГАУ), с 1889 заведующий судной частью. Одновременно посещал лекции по высшей математике и гуманитарным наукам в Петербургском университете, позднее — в Военно-медицинской академии. В 1882-85 учился в Военно-юридической академии. Автор «Настольной книги для земских участковых начальников, волостных судов, городских судей и уездных членов окружных судов» (ч. 1-2, Санкт-Петербург, 1889-90; 4 изд., Санкт-Петербург, 1895). С 1881 сотрудничал в журнале «Воспитание и обучение». С 1882 соредактор журнала «Родник» (с 1884 — редактор-издатель), с 1905 издатель и редактор журнала для сельских школ «Солнышко». К сотрудничеству в этих журналах привлек В. П. Авенариуса, В. М. Гаршина, Н. Н. Каразина, Я. П. Полонского, позднее — Ал. Алтаева (Ямщикову), Д. В. Григоровича, А. И. Куприна, Д. Н. Мамина-Сибиряка, М. М. Пришвина, К. М. Станюковича и др., а также художников Е. М. Бем, Е. П. Самокиш-Судковскую и др., что позволило сделать «Родник» одним из лучших детских журналов России. Иногда печатался в своих журналах под псевдонимом Ген, в 1906 опубликовал отдельным изданием пьесу «Вопросы чести» (совместно с Л. Г. Ждановым). В 1888 издавал журнал «Читальня народной книги» (приложение к «Роднику»), в 1907-08 — «Библиотеку „Родника“». В 1884 один из учредителей и многолетний (около 20-ти лет) активный участник родительского кружка при Педагогическом музее военно-учебных заведений, содействовал публикации ряда изданий кружка. Заведовал изданием «Энциклопедии семейного воспитания и обучения» (1898). Один из организаторов детского общества по охране птиц, животных и природы «Майский союз» (1898). В 1906 участвовал в издании газеты «Военный голос». Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Там же похоронена его жена, Екатерина Николаевна, урожденная Сысоева, приходящаяся ему троюродной сестрой, также участвовавшая в издании журналов «Родник», «Солнышко», «Воспитание и обучение», а после смерти мужа — их издатель.
 Екатерина Николаевна Альмединген (18 сентября 1853, г. Орлов Вятской губ. — 20 января 1887, Санкт-Петербург) — сестра Алексея Николаевича, детская писательница (псевдоним Е. Александрова). В 1865-70 училась в Нижегородской женской гимназии, затем преподавала русский язык и историю. В журналах «Воспитание и обучение» и «Родник» печатала очерки и рассказы на исторические темы, этнографические статьи. В 1883-87 в газете «Новости» публиковались её корреспонденции из Нижнего Новгорода. Автор книг «Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 1884), «Ф. Н. Слепушкин» (Санкт-Петербург, 1885), «История маленькой швеи» (Санкт-Петербург, 1901), «И. П. Кулибин, механик-самоучка» (5 изд., Санкт-Петербург, 1904). Посмертно опубликованы: «Ошиблись. Картинки семейной жизни» («Новь», 1888, ? 8-10), перевод пьесы Э. Ростана «Самарянка» (Харьков, 1909).
 Александр Николаевич Альмединген (1857—1912) — брат Алексея Николаевича, химик, товаровед, винодел, издатель, писатель, педагог.
 Наталья Алексеевна Альмединген (в замужестве Тумим; 27 июля 1883, Санкт-Петербург — 18 мая 1943, Ленинград) — старшая дочь Алексея Николаевича, педагог, литератор, историк, профессор (с 1919). После окончания гимназии училась на Бестужевских курсах (1902—1905). При жизни отца сотрудничала (с начала 1900-х гг.) в его журналах, в 1909—1916 — их издатель и редактор (с 1912 года совместно с сестрой Татьяной). Активный сотрудник петербургского Фрёбелевского общества (с 1907). Одна из инициаторов и организаторов 1-го Всероссийского съезда по семейному воспитанию (1912—1913). С 1918 года работала в Институте дошкольного образования, слившимся позднее с Ленинградским государственным педагогическим институтом им. Герцена (с 1919 года — профессор, 1923—1924 гг. — ректор, 1925—1929 гг. — заведующий кафедрой педагогики), и в Коммунистическом политическо-просветительском институте им. Н. К. Крупской. Автор педагогических, исторических и литературно-художественных сочинений: «Жизнь Александра Гамильтона» (Пг., 1918), «Мультатули» (Пг., 1919), «Грамотное письмо» (Пг., 1923), «Дошкольные учреждения и внешний мир» (М., 1924), «История дошкольной педагогики. Хрестоматия» (т. 1, Л., 1940), «Педагогические опыты и взгляды Р. Оуэна» (М., 1960) и др. Перевела на русский язык и обработала для детей ряд произведений Дж. Лондона, Э. Сеттон-Томпсона, Мультатули.
 Татьяна Алексеевна Альмединген (1885—1942) — младшая дочь Алексея Николаевича, в 1912—1916 гг. — соредактор журналов «Родник» и «Солнышко». Автор книг для детей: «Детские майские союзы» (Санкт-Петербург, 1912), «Игры в доме и на воле», «Что я сам могу сделать?» (Санкт-Петербург, 1914), «Допотопные чудовища» (Санкт-Петербург, 1914); составитель сборников стихов и рассказов для детей, сборников загадок, занимательных задач, сказаний и т. п.
 Борис Алексеевич Альмединген — сын Алексея Николаевича.

Литература 
 
 Биографический словарь русских писательниц. — , 1889.
 Люди Нижегородского Поволжья. — Вып. 1. — Н. Новгород, 1915.
 Советские детские писатели // Биобиблиографический словарь. 1917—1956. — , 1961.
 Русская детская журналистика (1785—1917). — , 1978.
 Юдина И. М., Иванова Л. Н. Архив Альмедингенов (из истории детской журналистики) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979. — , 1981.
 Зайчик Ц. Р. А. Н. Альмединген // Виноград и вино России. — 1993. — № 5.

 РГИА. — Ф. 1349. — Оп. 3. — Ед. хр. 55. — Л. 95—102.
 Отдел рукописей ИРЛИ. — Ф. 260.
 Отдел рукописей РНБ. — Ф. 17.

Дворянские роды России швейцарского происхождения